Il campionato mondiale di Superbike 2001 è la quattordicesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Il campionato piloti è stato vinto da Troy Bayliss sulla Ducati 996 R del team Ducati Infostrada che ha preceduto di 36 punti il campione uscente Colin Edwards sulla Honda VTR1000 SP del team Castrol Honda.

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Ducati che ha sopravanzato di 152 punti la Honda.

Piloti partecipanti
fonte

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|-

|}

Note

Collegamenti esterni